Antonovca este numele următoarelor localități:

 Antonovca localitate în raionul Florești, Republica Moldova
 Antonovca localitate în raionul Sîngerei, Republica Moldova

Localități omonime din Republica Moldova